Niche kan henvise til tre artikler:

 Niche (økologi) – i økologien et sæt af vilkår, som en art er tilpasset
 Niche – Nordisk tidsskrift for kritisk biologi – tidsskrift (1980-1987)
 Niche (bygningsdel) – i arkitektur er en niche en krum eller kantet fordybning i en mur eller væg
 Niche (økonomi) – inden for økonomi et smalt markedssegment